Aronow ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Aronow (* 1940), US-amerikanischer Physiker und Fotograf
 Donald Joel Aronow (1927–1987), US-amerikanischer Rennbootkonstrukteur
 Lew Aronow alias Lewon Aronjan (* 1982), armenischer Schachgroßmeister

Siehe auch:
 Aronoff
 Aronov